Norweskie kompanie policyjne (nor. Politikompanien, niem. Norwegen Polizei Kompanien) – ochotnicze norweskie jednostki policyjne w służbie Niemiec podczas II wojny światowej.

Norweskie kompanie policyjne nie były początkowo samodzielnymi jednostkami, ale Niemcy przydzielali je do różnych frontowych formacji. Składały się w większości z noweskich policjantów, służących w kraju przed ich sformowaniem. Część ochotników pochodziła też z organizacji paramilitarnych podległych faszystowskiej partii Nasjonal Samling Vidkuna Quislinga. Za frontową służbę byli oni odznaczani specjalnym odznaczeniem Járnkross-Rikspolitiets Hederstegn.

Lista kompanii

1 Kompania Policyjna (1 Politikompani) 
Kompania liczyła 160 ludzi. Była zorganizowana i wyposażona jak regularna jednostka piechoty. Na jej czele stał SS-Hauptsturmführer Jonas Lie, jednocześnie minister policji w marionetkowym rządzie Quislinga. W październiku 1942 r. wysłano ją do Niemiec na przeszkolenie. Następnie została wysłana na front wschodni i przydzielona do SS-Freiwilligen-Legion „Norwegen”, walczącego w rejonie Leningradu. Służyła tam ok. 6 miesięcy, po czym w kwietniu 1943 r. powróciła do okupowanej Norwegii. Nowym dowódcą został SS-Obersturmführer Paul Johan Jørgenvåg. Wkrótce potem rozwiązano ją.

2 Kompania Policyjna (2 Politikompani) 
Tak samo jak 1 Kompania Policyjna, składała się ze 160 ludzi. Jej dowódcą był SS-Hauptsturmführer Egil Hoel. W marcu 1943 r. przybyła do Niemiec na przeszkolenie. Pierwotnie miała być przydzielona do SS-Panzer-Grenadier-Regiment 23 „Norge” 11 Ochotniczej Dywizji Grenadierów Pancernych SS „Nordland”, ale ostatecznie wysłano ją jesienią 1943 r. do Finlandii z przydziałem do SS-Schi-Jäger-Bataillon „Norwegen”. Do kraju powróciła w maju 1944 r. Do końca wojny pełniła funkcje policyjno-porządkowe, wspierając także Niemców w zwalczaniu ruchu oporu.

Dowódcy:
 SS-Hauptsturmführer Egil Hoel (03.1943 - 03.1943)
 SS-Obersturmführer Othar Lislegård (03.1943 - ?)
 SS-Untersturmführer Eystein Bech (? - 7 March 1944)
 SS-Hauptsturmführer Erling Waksvik (7 March 1944 - ?)
 SS-Hauptsturmführer Asbjørn Reppen

3 Kompania SS i Policji (3 SS- og politikompani) 
Sformowano ją jeszcze w 1943 r. Zastąpiła w maju 1944 r. 2 Kompanię Policyjną w składzie SS-Schi-Jäger-Bataillon „Norwegen”, jako jego trzecia kompania. Na jej czele stał SS-Hauptsturmführer Aage Henry Berg. Z powodu wyjścia z wojny Finlandii we wrześniu 1944 r., wzięła udział w niewielu walkach, ponosząc minimalne straty. Następnie została przerzucona do Niemiec. Stamtąd trafiła do północnej Norwegii. Niemcy podzielili ją na 10-12 specjalnych oddziałów, zwanych Jagdkommandos (liczących ok. 200 ludzi), które pełniły zadania zwiadowcze. Ich dowódcą został SS-Obersturmführer Oscar Rustand. Rozwiązano je w grudniu 1944 r.

4 Kompania SS i Policji (4 SS- og politikompani) 
Kompania od kwietnia 1945 r. znajdowała się w trakcie formowania (na bazie rozwiązanej 3 Kompanii SS i policji), kiedy Niemcy skapitulowały 8/9 maja. Jej dowódcą był SS-Obersturmführer Oscar Rustand. Prawdopodobnie była przeznaczona do walki z Sowietami w północnej Norwegii.

Linki zewnętrzne 
Norwegowie w służbie niemieckiej podczas II wojny światowej (jęz. angielski)

Zobacz też 
 Norweska policja 1940–1945

Norweskie formacje kolaboranckie w służbie Niemiec hitlerowskich
Kompanie
Policja w III Rzeszy
Policja w Norwegii
Wojsko norweskie